Raczyński (geslacht)
 Edward Bernard Raczyński - Pools president in ballingschap